Дииктодон () — род мелких дицинодонтов из семейства Pylaecephalidae. Их ископаемые остатки найдены в пермских отложениях (роудский — чансинский ярусы,  назад) преимущественно в Южной Африке, но известны и из Китая. Это небольшое травоядное животное являлось одним из самых распространенных в пермский период, так как примерно половина всех останков позвоночных этого периода, найденных в Южной Африке, принадлежат дииктодону.

Описание 
Приземистое коротконогое и короткохвостое животное, обитавшее в норах по берегам водоёмов. Длина до 60 см (размером с крупную кошку). Голова крупная, с роговым клювом. У самцов сохранялись два крупных верхних клыка, у самок и эти зубы утрачены (пример полового диморфизма). Один из немногих дицинодонтов, для которых доказано обитание в норах глубиной полметра, вырытых в виде спирали. Часто его останки находят и в норах другой формы, что свидетельствует о том, что он мог занимать чужое жилище. Питался низкорослой растительностью.

Классификация 
В роду описано 20 видов, но все они сведены в синонимику одного вида — :

В культуре 
 Представлены в качестве обитателей Сибири пермского периода в последней серии телепроекта ВВС «Прогулки с монстрами» («Walking with Monsters»). Однако, дииктодоны не обитали на территории Сибири.
 Представлены в третьей серии третьего сезона научно-фантастического сериала «Портал юрского периода».

Примечания

Литература 
 
 Kemp T. The origin and evolution of mammals. — Oxford., 2005. — P. 48.

Ссылки 
 Early Sexual Dimorphism, Diictodon 250+ mya.
 http://www.sgu.ru/faculties/geological/departments/geoecology/Personal_Pages/Surkov/docs/s_2004.pdf

Дицинодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Африки
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1876 году
Фоссилии из пермских отложений ЮАР
Фоссилии из пермских отложений Китая